Studd ist der Familienname folgender Personen:

 Big John Studd, Ringname des US-amerikanischen Wrestlers John William Minton (1948–1995)
 Charles T. Studd (1860–1931), britischer Cricketspieler und evangelischer Missionar
 Ian Studd (* 1943), neuseeländischer Mittel- und Langstreckenläufer